Les élections législatives néo-zélandaises de 2002 se sont tenues le  pour renouveler les  de la Chambre des représentants de Nouvelle-Zélande.

Le Parti travailliste de la Première ministre sortant Helen Clark arrive en tête des élections avec 41 % des suffrages. De son côté, le Parti national réalise le pire score de son histoire en rassemblant moins de 21 % des voix. Cette débâcle des conservateurs profite à Nouvelle-Zélande d'abord ainsi qu'à United Future, porté par la performance de son chef  lors du débat télévisé.

Après les élections, Helen Clark prend la direction d'un gouvernement travailliste-progressiste, soutenu par United Future.

Résultats

Notes et références 

2002
2002 en Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
Politique en juillet 2002